Blue Öyster Cult:
 Blue Öyster Cult - американская рок-группа 
 Blue Öyster Cult - первый альбом группы Blue Öyster Cult